Ареал — область распространения.
 Ареал (Бразилия) — муниципалитет в штате Рио-де-Жанейро.
 Ареал (геология) — территория распространения горных пород или минералов (ареал рассеяния).
 Ареал (лингвистика) — основное понятие ареальной лингвистики.